Etxarri és una localitat navarresa adscrita al municipi de Larraun. Es troba a 17 km de Pamplona. La població era de 87 habitants l'any 2014, amb una densitat de població de 9,71 hab/km² i una superfície de 7,62 km². No s'ha de confondre amb els municipis també navarresos Etxarri Aranatz i Etxarri, ni amb el municipi d'Iparralde Etxarri.

Referències 

Entitats de població de Navarra